est un sunday strip de James Swinnerton publié de 1903 à 1935
 Le film L'Étrange Noël de monsieur Jack, de Henry Selick et Tim Burton (1993) est parfois connu sous ce nom
 Mr. Jack est un jeu de société sorti en 2006
Mr. Jack est une chanson du groupe System of a Down, apparue pour la première fois en 1995 sous le nom de P.I.G. sur l'Untitled Demo Tape, avant de sortir officiellement en 2002 sur Steal This Album!